Whitehall – ulica w Londynie (City of Westminster) odchodząca od Parliament Square
 Whitehall – rezydencja brytyjskich monarchów w latach 1530 – 1698
 Whitehall – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Whitehall – dzielnica Dublina

Miejscowości w USA:
 Whitehall – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 Whitehall – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Jefferson
 Whitehall – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Whitehall – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Whitehall – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Whitehall – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Whitehall – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Marion
 Whitehall – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
Gminy w USA:
 Whitehall (ang. Whitehall Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 Whitehall (ang. Whitehall Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Washington
 Whitehall (ang. Whitehall Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lehigh